Fernbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Fernbach (Gemeinde St. Florian), Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Florian, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Fernbach (Itz), rechter Zufluss der Itz zwischen Almerswind, Stadt Schalkau, Landkreis Sonneberg, Thüringen und Weißenbrunn vorm Wald, Stadt Rödental, Landkreis Coburg, Bayern; Grenzbach
 Fernbach (Krems), rechter Zufluss der Krems bei Solenau, Gemeinde Kematen an der Krems, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

Fernbach ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Fernbach (* 1925), rumänischer Fußballspieler
 Auguste Fernbach (1860–1939), französischer Mikrobiologe
 C. W. Fernbach (1915–1967), österreichischer Schauspieler
 Ermanno Fernbach (1859–1933), italienischer Maler

 Johannes Fernbach (1926–2004), österreichischer Jazzmusiker, siehe Johannes Fehring
 Moses Fernbach (1893–1983)
 Sidney Fernbach (1917–1991), US-amerikanischer Physiker
 Wilhelm Fernbach (1826–1884), deutscher Maler. 
 Wolfgang Fernbach (1889–1919), deutscher Sozialist und Teilnehmer der Novemberrevolution

Siehe auch:
 Fembach
 Fernbach-Kolben
 Sidney Fernbach Award